Botto es un apellido que puede hacer referencia a:

 Ján Botto (1829-1881), fue un poeta romántico eslovaco.
 Benjamin Abrahão Botto (1890-1938), fotógrafo sirio-libanés-brasileño.
 António Botto (1897-1959), poeta modernista portugués.
 Carlos Botto Vallarino (1923-2004), pianista y compositor chileno.
 María Botto (1974-), actriz hispano-argentina.
 Juan Diego Botto (1975-), actor hispano-argentino, hermano de la anterior.
 Alejandro Botto (1977-), actor argentino, primo de los dos anteriores.
 Bianca Botto (1991-), tenista peruana.
  Franco Botto  (1987-),
Atleta de calistenia uruguayo exjugador de futsal.